Die Lao League 2014 war die 25. Spielzeit der höchsten laotischen Fußballliga. Sie begann am 22. Februar 2014 und endete am 27. Juli 2014.

Titelverteidiger war der SHB Champasak FC, der in diesem Jahr den dritten Platz belegen konnte. Neuer Meister wurde der Hoang Anh Attapeu FC.

Modus 
Jedes Team trat in Hin- und Rückrunde jeweils einmal gegen jedes andere Team an, sodass insgesamt 18 Spieltage stattfanden. Wer nach diesen 18 Spieltagen die meisten Punkte gesammelt hat, wurde neuer laotischer Meister.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 Spieltage und Ergebnisse auf scoresway.com

Fußballwettbewerb in Laos
Fußballsaison 2014